Roussillon kan syfta på:
 Roussillon – en av Frankrikes 33 historiska provinser.
 Roussillon, Isère –  en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike
 Roussillon, Vaucluse – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike